L'expression Oscars du cinéma 1994 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1994 et honorait des films sortis en 1993.

Pour les films sortis en 1994 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1995.